Nubert ist der Name folgender Person: 
 Roxana Nubert

Nubert ist der Name folgender Firma: 
 Nubert electronic GmbH